Guillaume Ier des Barres (vers 1130 - vers 1177), un chevalier et croisé français.
 Guillaume II des Barres  (vers 1160 - vers 1234), un chevalier français.